

Села:
 Далеке — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Далеке — Запорізька область, Веселівський район
 Далеке — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Далеке — Харківська область, Близнюківський район

Населені пункти та їхні частини

 Далеке — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Далеке — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Далеке — село в гміні Москожев Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Далеке — село в гміні Рокетниця Познанського повіту Великопольського воєводства
 Далеке — село в гміні Ґраново Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Далеке — частина села Тулілув у гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Далеке — лісова осада в гміні Браньщик Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки